Soualem peut faire référence à :

Anthroponymie 
 Zinedine Soualem (né en 1957), acteur français ;
 Lina Soualem (née en 1990), actrice et réalisatrice française (Leur Algérie (2020)) ;

Toponymie 
 Had Soualem, une commune urbaine marocaine (ancienne commune rurale de Soualem).

Homonymie de patronyme